Экзофтальмометр (от  «из» +  «глаз» +  «измерять») — инструмент, примененяемый в офтальмологии для определения степени смещения глазного яблока или его западания при кровоизлиянии, базедовой болезни, при опухолях и воспалительных процессах. Позволяет производить точную диагностику экзофтальма. Экзофтальмометры также могут определить энофтальм (втягивание глаза в глазницу).

Методы измерения 
Существует несколько типов экзофтальмометров:

Экзофтальмометр Гертеля 
Экзофтальмометр Гертеля назван в честь немецкого офтальмолога Эрнста Хертеля, предложившего его в 1905 году, который работает с помощью зеркальной системы, зарекомендовал себя как наиболее распространенный прибор. Он состоит из пластинки со шкалой, градуированной в миллиметрах, предназначенной для измерения расстояния между наружными краями глазниц. По этой пластинке легко перемещаются две металлические рамки; на каждой рамке укреплены под углом 45° два зеркала и небольшая миллиметровая шкала.

Экзофтальмометр Luedde 
Другим прибором, который прост в использовании и обеспечивает хорошо воспроизводимые значения, является экзофтальмометр по Luedde. Это прозрачная линейка, откалиброванная с обеих сторон, которая помещается на латеральный орбитальный ободок. Шкалы, расположенные с обеих сторон, предотвращают параллактический сдвиг при считывании и тем самым обеспечивают точное измерение.

Экзофтальмометр Naugle 
Экзофтальмометры Naugle используют точки фиксации, расположенные немного выше и ниже верхнего и нижнего краев глазницы (скулы и лоб). Экзофтальмометры Naugle измеряют разницу экзофтальма между двумя глазами, в отличие от абсолютного показателя, получаемого по методу Гертеля.

Из-за различных факторов, таких как разброс стандартных значений, различные результаты измерений у разных экспертов, асимметрия лицевых черепов и т. д., абсолютные значения следует оценивать с осторожностью. Скорее, клиническая значимость заключается в сравнительных измерениях с течением времени. Кроме того, сравнивать следует только результаты, полученные идентичными методами.

См. также 
 Оптометрия

Примечания

Литература 
 
 Theodor Axenfeld (Begründer), Hans Pau (Hrsg.): Lehrbuch und Atlas der Augenheilkunde. Unter Mitarbeit von Rudolf Sachsenweger u. a. 12., völlig neu bearbeitete Auflage. Gustav Fischer, Stuttgart u. a. 1980, ISBN 3-437-00255-4.
 Lothar Andreas Hotze, Petra-Maria Schumm-Draeger: Schilddrüsenkrankheiten. Diagnose und Therapie. 5., erweiterte und vollständig überarbeitete Auflage. BMV Berliner Medizinische Verlagsanstalt, Berlin 2003, ISBN 3-88040-002-4.
 Dagmar Reiche (Red.): Roche-Lexikon Medizin. 5., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Elsevier, Urban & Fischer, München 2009, ISBN 978-3-437-15157-6.

Офтальмология
Медицинские инструменты
Медицинские измерительные приборы
Оптометрия